John Davis Long (1838-1915), homme politique américain ;
 John Luther Long (1861-1927), écrivain et scénariste américain ;
 John Long (grimpeur) (1953-), grimpeur et écrivain américain ;
 John Long (1956-), ancien joueur américain de basket-ball ;
 John A. Long (1957-), paléontologue australien ;